Gutów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Gutów, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gutów, un village dans la voïvodie de Mazovie

Voir aussi 
dans la voïvodie de Łódź
 Gutów Duży, un village 
 Gutów Mały, un village